Guillén é um sobrenome comum na língua espanhola, que pode referir-se a:

 Claudio Guillén, acadêmico e escritor espanhol.
 Néstor Guillén Olmos, antigo político e presidente da Bolívia.
 Ozzie Guillén, ex-jogador e atual treinador venezuelano de beisebol.

Sobrenomes da língua castelhana
Desambiguações de sobrenomes